Stati Uniti d'America
 Lookout Mountain – montagna del Colorado
 Lookout Mountain – CDP della Contea di Etowah, Alabama
 Lookout Mountain – città della Contea di Walker, Georgia
 Lookout Mountain – città della Contea di Hamilton, Tennessee